Алекса́ндр Алекса́ндрович Алексе́ев:
 Алексеев, Александр Александрович (1876—?) — русский правовед, профессор Юрьевского и Варшавского университетов. 
 Алексеев, Александр Александрович (1901—1982) — русско-французский художник-график, книжный иллюстратор, аниматор.
 Алексеев, Александр Александрович (род. 1999) — российский хоккеист. Алексеев, Александр Александрович (1952—2023) — советский и российский актёр, заслуженный артист России (2002).